Angora se poate referi la:

Locuri 

 Angora, numele istoric al orașului Ankara, capitala Turciei
 Angora, Philadelphia
 Angora (stație SEPTA), o stație de cale ferată
 Angora, Minnesota
 Angora Township, Minnesota
 Angora, Nebraska
 Lacurile Angora, un grup de lacuri de apă dulce din munții Sierra Nevada
 Incendiul de la Angora, un incendiu forestier din 2007 care a avut loc lângă lacurile Angora

Faună 

 lână de Angora, de la un iepure de Angora
 iepure de Angora, una dintre cele cel puțin 11 rase de iepuri
 capră de Angora, o rasă de capră
 dihor de Angora, o rasă de dihor cu păr lung
 Angora Turcească, o rasă de pisică cunoscută inițial ca Angora
 Oriental Longhair, o rasă de pisică cunoscută anterior ca Angora Britanică

Mass-media 
 Tygodnik Angora, o publicație în limba poloneză
 Angora (trupă), un grup muzical american

Vezi și
 Angara (dezambiguizare)
 Ankara (dezambiguizare)